La parella formada per l'australiana Samantha Stosur i la xinesa Zhang Shuai van guanyar el primer Grand Slam conjuntament davant la parella formada per la hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic, que era segona cap de sèrie i defensores del títol. Stosur va guanyar per primera vegada a Austràlia però era el seu segon Grand Slam de dobles femenins, tretze anys després de l'últim. En canvi, per Zhang era el primer títol de Grand Slam del seu palmarès.

Les txeques Kateřina Siniaková i Barbora Strýcová lluitaven al número 1 de dobles a l'inici del torneig, tot i que Strýcová havia de guanyar el títol per poder optar-hi i va quedar eliminada en semifinals.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarts de final)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (final)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (1a ronda)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (3a ronda)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarts de final)
  Lucie Hradecká /  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarts de final)
  Hsieh Su-wei /  Abigail Spears (2a ronda)

  Raquel Atawo /  Katarina Srebotnik (quarts de final)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (2a ronda)
  Eri Hozumi /  Alicja Rosolska (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (1a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (3a ronda)
  Miyu Kato /  Makoto Ninomiya (1a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Demi Schuurs (1a ronda)
  Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2019
Competicions tennístiques del 2019